Wesley Koolhof e Neal Skupski erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale da Ivan Dodig e da Austin Krajicek.

In finale Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer hanno battuto Ivan Dodig e Austin Krajicek per walkover.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (semifinale)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (Campioni)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (finale, ritirati)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (semifinale, ritirati)

  Rohan Bopanna /  Matthew Ebden (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (quarti di finale) 
  Santiago González /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Wildcard 

  Jeremy Beale /  Luke Saville (secondo turno)

 Blake Ellis /  Andrew Harris (secondo turno)

Alternate 

  Tomás Martín Etcheverry /  Diego Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2 2023